Endor (dorp) - een dorp genoemd in 1 Samuel 28:7 waar de Heks van Endor woonde. De plaats wordt ook genoemd in Jozua 17:11 en Psalm 83:10.
 Endor (planeet) - beboste maan uit het Star Wars-universum waar de Ewoks leven
 Midden-aarde - Endor is de naam van de fictieve wereld Middenaarde in de taal Quenya
 ENDOR - electron nuclear double resonance

Zie ook 
 Geestenbezweerster van Endor - een personage uit de Hebreeuwse Bijbel
 Indur - een Palestijns dorp dat ontvolkt werd tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948
 Ein Dor - een kibboets in Israël